De Mello est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme

Famille de Mello 
 Famille de Mello, famille de la chevalerie française du Moyen Âge qui possédait en fief la terre de Mello (Oise) mais dont la branche la plus importante s'implanta en Bourgogne ;
 Dreux IV de Mello (1138-1218), seigneur de Saint-Bris et Baulche puis de Mello, connétable de France en 1193, chevalier croisé ;
 Dreux V de Mello (mort en 1249), aristocrate du  ;
 Jean de Mello, évêque de Clermont puis de Chalon au .

Autres personnalités 
 Anthony de Mello (1931-1987), dit Tony de Mello, prêtre jésuite indien ;
 Fernando Collor de Mello (1949-), homme d'État brésilien, président de la république fédérative du Brésil de 1990 à 1992 ;
 Fernando de Mello Vianna (1878-1954), homme d'État brésilien, président des États-Unis du Brésil de 1926 à 1930 ; 
 Sérgio Vieira de Mello (1948-2003), diplomate brésilien ;
 Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004), poétesses portugaises du xxe siècle.

Patronyme français
Patronyme portugais